Па́мятники Низами́ Гянджеви́ — памятники классику персидской поэзии, уроженцу Гянджи Низами Гянджеви, установленные во многих городах мира.

Азербайджан 
Памятник в Гяндже (1946)

 В Гяндже, первый памятник Низами Гянджеви был установлен в 1946 году. Архитекторами памятника стали советские архитекторы Садых Дадашев и Микаэль Усейнов, а скульптором - народный художник Азербайджанской ССР Фуад Абдурахманов. В 2009 году монумент впервые был отреставрирован за счёт государственного бюджета.

Памятник в Баку (1949)

В апреле 1949 года, в Баку состоялось открытие памятника, скульптором и архитекторами которого были те же, что и гянджинского памятника Низами Гянджеви, установленного в 1946 году. Пьедестал, на котором установлен памятник имеет 9-метровую длину, а статуя на нем - 6.

Памятник в Гяндже (2012)

21 января 2012 года, в мемориальном комплексе "Хамсэ" в Гяндже состоялось открытие второго памятника Низами Гянджеви.

Памятник в Сумгаите

Памятник в Кахи

Италия 
 Памятник в Риме

В Риме, памятник Низами Гянджеви был установлен по распоряжению Ильхама Алиева в честь 870-летия поэта. Памятник находится в парке Вилла Боргезе, на улице Виале Мадам Летиции. Авторами проекта стали азербайджанские художники алхаб Мамедов и Али Ибадуллаев. 20 апреля 2012 года состоялось открытие монумента.

Китай 
 Памятник в Пекине

Памятник Низами Гянджеви в Пекине находится в парке Чаоян. Автором памятника является китайский художник Юань Сикунь. Памятник был установлен в честь 20-летия азербайджано-китайских дипломатических отношений.

Мексика  
 Памятник в Акапулько

Фундамент памятника был заложен в октябре 2011 года, в рамках мероприятий, посвященных 20-летию восстановления независимости Азербайджана.

Молдавия 
Памятник в Кишинёве

Памятник находится в парке имени Низами Гянджеви в столице Молдавии. Открытие монумента состоялось в 2005 году, а 12 ноября 2012 года в рамках Дней азербайджанской культуры в Молдове памятник и одноимённый парк был отреставрирован. Скульптором стал азербайджанский скульптор Акиф Аскеров, а архитектором — молдавский и советский архитектор Семён Шойхет.

Россия 
 Памятник в Дербенте

Памятник был установлен в парке Низами Гянджеви в 1992 году. В 2015 и 2017 годах памятник был повреждён неизвестными лицами, после чего прошли реставрационные работы памятника и парка вокруг.
 Памятник в Дербенте
 Памятник в Москве

Памятник установлен около здания азербайджанского посольства в Москве. Открытие монумента состоялось в 1991 году. Скульптором памятника являются братья Зейналовы, а архитекторами Аскеров и Алиев.

 Памятник в Санкт-Петербурге

Открытие памятника состоялось 9 июня 2002 года с участием президентов Азербайджана и России. Скульптура, автором которого является Горюш Бабаев является подарков Азербайджана Санкт-Петербургу по случаю 300-летия города.

 Памятник в Чебоксарах

Памятник установленный в феврале 2004 года находится в Южном посёлке города. Скульптором монумента является народный скульптор АР Омар Эльдаров.

Узбекистан 
 Памятник в Ташкенте

Памятник установлен на одноимённой площади рядом с парком имени Бабура в Ташкенте. Скульптором памятника является Ильхом Джаббаров. Открытие памятника состоялось 23 марта 2004 года, на церемонии которого приняли участие президенты Азербайджана и Узбекистана.

Украина 
 Памятник в Харькове

Памятник установлен на пл. Фейербаха 16 сентября 2021 года. Скульптором памятника является Катиб Мамедов.

Примечания